

Sigle 
 Elettrotreno rapido – sigla degli elettrotreni per l'alta velocità italiani (vedi elettrotreno per i differenti modelli di ETR)
 Etudes Théologiques et Religieuses

Codici 
 ETR – codice aeroportuale IATA dell'Elstree Airfield di Watford (Regno Unito)
 etr – codice ISO 639-3 della lingua edolo

Altri progetti